A Wonderful World – singolo di Zucchero Fornaciari del 1989, dall'album Oro, incenso e birra, poi ripubblicato con il titolo Wonderful World insieme ad Eric Clapton nel 1991, dalla raccolta Zucchero
 A Wonderful World – album di Tony Bennett & k.d. lang del 2002
 A Wonderful World – album di Susan Boyle del 2016

Pagine correlate 
 Wonderful World
 It's a Wonderful World